Eastwood kan som auktorsförkortning betyda:

 Alice Eastwood
 Rod Eastwood

Robotskapade auktorsförkortningar